Cerkev svetega Ignacija Lojolskega je ime več cerkva:

 Cerkev svetega Ignacija Lojolskega, Gorica
 Cerkev svetega Ignacija Lojolskega, Rdeči Breg
 Cerkev svetega Ignacija Lojolskega, Rim

Glej tudi 

 Cerkev Svetega Duha in svetega Ignacija Lojolskega, Heidelberg